Pesebre puede referirse a:

Un recipiente o lugar utilizado para dar de comer al ganado.
Un Belén (escena del nacimiento de Jesús), también llamado nacimiento, pesebre, portal o pasitos en los diferentes países y regiones de habla hispana.
 Pesebre napolitano, la tradición navideña del pesebre en la ciudad italiana de Nápoles.
El Cúmulo abierto M44, también conocido como El Pesebre.